Пол Бералдо (; 5 жовтня 1967, Гамільтон, Канада) — канадсько-італійський хокеїст, нападник.

Ігрова кар'єра 
Свою кар'єру хокеїста почав у ОХЛ, виступаючи за клуб «Су-Сен-Марі Грейгаундс». З 1987 по 1990 виступав за клуб АХЛ «Мен Марінерс». У драфті НХЛ 1989 року був обраний клубом «Бостон Брюїнс» у сьомому раунді під 139 номером.

У 1990 році переїздить до Європи, де виступає спочатку три сезони за італійський клуб «Мілан Сайма», а потім перебирається до Німеччини, де грає за клуби: БСК «Пройзен», «Ратінген», «Адлер Мангейм» (у складі останнього стає чемпіоном Німеччини 1997 року), «Розенгайм» та «Кассель Гаскіс», під час «німецької кар'єри» встиг відіграти 22 матчі за «Брантфорд Смоук» (ІХЛ).

Сезон 1997/98 провів у складі ХК «Фрібур-Готтерон» (Національна ліга А). Свою кар'єру завершив у сезоні 2000/01 ставши чемпіоном Британії у складі «Шеффілд Стілерс».

Виступав за національну збірну Італії на чемпіонаті світу 1994 року.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм» — 1997
 Чемпіон Британії у складі «Шеффілд Стілерс» — 2001

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Уродженці Гамільтона (Онтаріо)
Канадські хокеїсти
Італійські хокеїсти
Гравці збірної Італії з хокею
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Мілана»
Хокеїсти «Берлін Кепіталс»
Хокеїсти «Ратінгена»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Розенгайма»
Хокеїсти «Кассель Хаскіс»
Хокеїсти «Фрібур-Готтерона»
Хокеїсти «Шеффілд Стілерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Італійці Канади